Santa Coloma steht für die hl. Kolumba von Sens (in Galicien und Portugal auch Santa Comba): 

Orte
 Santa Coloma de Cervelló, eine Stadt in der Provinz Barcelona in Katalonien (Spanien)
 Santa Coloma de Gramenet, eine Stadt in der Provinz Barcelona in Katalonien (Spanien)
 Santa Coloma de Farners, eine Stadt in der Provinz Girona in Katalonien (Spanien)
 Santa Coloma de Queralt, eine Gemeinde in der Provinz Tarragona in Katalonien (Spanien)
 Santa Coloma (La Rioja), eine Gemeinde in der autonomen Gemeinschaft La Rioja (Spanien)
 Santa Coloma (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Santa Coloma (Allande), Gemeinde in Spanien
 Santa Coloma d’Andorra, ein Ort nahe Andorra la Vella
 FC Santa Coloma, ein Fußballverein aus Andorra

Familienname
 Eugénie de Santa-Coloma (1827–1895), französische Sängerin und Komponistin